Los Clásicos de Los Payasos es una colección de las canciones más famosas de Los Payasos de la Tele.

Lista de "Los Clásicos" 

Aragón (familia)
Álbumes en español
Álbumes infantiles
Álbumes recopilatorios de 1982
Álbumes de España de 1982